Sunken gardens ist der englische Begriff für Sinkgärten, geometrisch angelegte Gärten, die niedriger liegen als ihre Umgebung.

Sunken Gardens ist darüber hinaus der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sunken Gardens (Denver, Colorado), NRHP-ID 86002247
 Sunken Gardens (Saint Petersburg, Florida), NRHP-ID 02000680
 Sunken Gardens (Huntington, Indiana), NRHP-ID 97000596